Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 2020, které se konaly v Tokiu.

Počet medailí 
Konečná tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 2020 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Mapa zemí dle zisku medailí 

Letní olympijské hry 2020
2020